

Osobe 
Spitzer je njemačko prezime, najčešće se nalazi u Austriji, Češkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Izraelu i Sjedinjenim Državama.

 André Spitzer
 Eliot (Laurence) Spitzer
 Frank Spitzer (1926.  1992.), austrijsko-američki matematičar
 Leo Spitzer, austrijski romanist i hispanist
 Lyman (Strong) Spitzer(, Jr.) (1914.  1997.), američki teorijski fizičar
 Moshe (Moritz) Spitzer (1900.  1982.), izraelski indolog i izdavač 
 Robert L. Spitzer

Ostalo 
 Svemirski teleskop Spitzer, NASA-in svemirski teleskop nazvan po Lymanu Spitzeru